Kūrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūrgāh, ort, Kerman, 
 Kūrān Korvīyeh, ort, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar